Глонн:

 Глонн — община в Германии.
 Глонн — река в Германии.